Plusieurs conciles se sont tenus à Sens.

Liste des conciles de Sens 

 ~601
 657
 669 ou 670
 846
 850 : concile de la province de Sens, tenu à Moret, présidé par Venilon.
 852
 853 : ce concile refuse de sacrer Burchard évêque de Chartres bien que ce dernier ait été recommandé par Charles le Chauve
 862
 912
 980<ref>« Concilium Senonense », dans Pierre Delalande, Concilium Antiquorum Galliae Supplementa, Paris, 1666,  (lire en ligne)</ref>
 986 : cette date est notée dans la chronique de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, mais Migne pense qu'il s'agit du concile qui s'est tenu en 980
 996
 1048
 1071
 1080
 ~1105 : concile de la province de Sens, lieu incertain
 1140 : commence le , et est le cadre de discussions théologiques sur les positions d'Abélard. Celles-ci sont considérées comme approximatives et condamnées à l'instigation de saint Bernard. Abélard avait déjà été condamné au concile de Soissons en 1121 pour ses vues peu orthodoxes, notamment au sujet de la Trinité.
 entre 1165 et 1177
 1198
 1216
 ~1224 : concile de la province de Sens
 1239
 1252
 1256
 1269
 1280
 1315
 1320
 1460
 1485 : concile la province de Sens
 1524 : synode diocésain
 1528 : concile de la province de Sens
 1554
 1612 : concile de la province de Sens, tenu à Paris
 1644 : synode diocésain
 1658 : débute le 4 septembre, convoqué par Louis Henry de Gondrin.

 Notes et références 

 Voir aussi 
 Bibliographie 
 .
 .
 . 
 . 
 Les deux tomes font partie de lEncyclopédie théologique'' en 50 volumes.

Articles connexes 
 Liste des évêques et archevêques de Sens
 Bernard de Clairvaux
 Abélard

Liens externes 
  Abélard au concile de Sens

Sens
1140
S